Stamhoofd, leider van een stam
Opperhoofd (titel), een bestuurder van de Vereenigde Oostindische Compagnie